Teatry
 Teatr Muzyczny „Capitol” we Wrocławiu
 Teatr Capitol w Warszawie

 Kina
 Kino Capitol w Katowicach
 Kino Capitol w Łodzi

 Inne
 United States Capitol  – Kapitol Stanów Zjednoczonych
 Capitol Hill  – Kapitol, wzgórze w Rzymie
 Park Narodowy Capitol Reef
 wytwórnia płytowa Capitol Records
 płyta Capitol Punishment: The Megadeth Years
 opera mydlana Capitol
 gala zawodowych zapasów Capitol Punishment
 zespół screamo Cease Upon the Capitol
 Capitol Wrestling Corporation poprzedniczka WWE, Inc.

Zobacz też 
 Kapitol